Кутузово (до 1948 — Лаутала, ) — упразднённый посёлок на территории Селезнёвского сельского поселения Выборгского района Ленинградской области.

Название 
Согласно постановлению общего собрания колхозников колхоза «им. Кутузова» зимой 1948 года деревня Лаутала получила новое название — Кутузово.

История 

До 1939 года деревня Лаутала входила в состав волости Нуямаа Выборгской губернии Финляндской республики.

Согласно административным данным 1966 года посёлок Кутузово в составе Выборгского района не значился.

География 
Посёлок располагался в западной части района на автодороге  (подъезд к пос. Кутузово).

Посёлок находился на левом берегу реки Селезнёвка.

Примечания 

Исчезнувшие населённые пункты Выборгского района